Football League Cup 2012–13 i Danmark kendt som ligacuppen og som Capital One Cup pga. sponsor aftalen med Capital One, er den 53. udgave Football League Cup. England's top 92 football Klubber deltager. Liverpool er forsvarende mester, efter de vandt over Cardiff City i Finalen i 2012.

Vinderen af turneringen kvalificerer sig til tredje kvalifikationsrunde af UEFA Europa League 2013-14 .

Første runde 
Lodtrækningen fandt sted den 14. juni 2012 kl. 09:30 BST. Kampene skulle spilles den 13–15 august 2012, men hvis begge hold var enige, kunne kampen blive spillet den 11 eller 12. august.

Anden runde

Tredje runde 

{{footballbox collapsible
|dato= 25. september 2012
|tid= 19.45 BST
|hold1= 'West Ham United
|resultat= 1–4
|hold2= Wigan Athletic
|mål1= Maïga 
|mål2= Boselli Ramis Gómez 
|stadion= Upton Park, London
|rapport= rapport
|tilskuere= 25,934
|dommer= Craig Pawson
|stack=yes
}}

 Fjerde runde 

 Statistik Pr. 31. oktober, 2012''

Målscorers

Assister

Referencer 

Fodboldsæson 2012-13
Fodbold i England